SEW steht als Abkürzung für:

 Sanitätseinsatzwagen, ein vorwiegend oberösterreichisches Synonym für Notfallkrankenwagen
 Sowjet ekonomitscheskoj wsaimopomoschtschi (Совет экономической взаимопомощи), die russische Bezeichnung für den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
 Sozialistische Einheitspartei Westberlins, eine aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED) hervorgegangene Partei in West-Berlin
 Süddeutsche Elektromotoren-Werke, heute  SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, einem Hersteller von Antriebstechnik mit Sitz in Bruchsal

SE-W steht als Abkürzung für:

 Dalarnas län, eine Provinz (län) in Schweden nach ISO 3166-2 

SEW